Slanina oder Slaninová ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Slanina (* 1986), tschechischer Schauspieler
 Donatas Slanina (* 1977), litauischer Basketballspieler
 Dušan Slanina (* 1954), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Iva Slaninová (* 1962), tschechische Orientierungsläuferin
 Jan Slanina, tschechischer Leichtathlet
 Jana Slaninová (* 1990), tschechische Leichtathletin
 Katharina Slanina (* 1977), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Ľudovít Slanina, slowakischer Veterinär
 Ondřej Slanina (* 1984), tschechischer Koch
 Peter Slanina (* 1959), tschechischer Eishockeyspieler
 Štefan Slanina (* 1929), slowakischer Fußballspieler
 Taťána Slaninová (* 1962), tschechische Leichtathletin, geborene Taťána Kocembová